South Africa Sevens 2004 – szósta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju South Africa Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 10–11 grudnia 2004 roku na Outeniqua Park w George będąc drugim turniejem sezonu 2004/2005.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Outeniqua Park zawody były drugim turniejem sezonu 2004/2005 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Rozkład gier został opublikowany na początku listopada 2004 roku.

Niespodzianką pierwszego dnia był awans do ćwierćfinałów Kenii i Tunezji. W turnieju triumfowali reprezentanci Nowej Zelandii po finałowej wygranej nad Fidżi, a wśród zwycięzców wyróżniali się Roy Kinikinilau, Sosene Anesi i Liam Messam. Najwięcej punktów w zawodach zdobył Nick Reily.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2004/2005)
South Africa Sevens
2004 w Południowej Afryce